Entelegynae — підгрупа аранеоморфних павуків. Майже всі представники цієї групи, на відміну від більшості представників Haplogynae, мають вісім очей, і самки мають статеві пластини.
Тим не менш, є деякі сліпі павуки з відсутніми або зниженою кількістю очей, наприклад, з шістьма очима павуки представлені у роді Lygromma (Prodidomidae, Gnaphosoidea).

Надродини і родини 
У групі виділяють 19 надродин і 6 позасистемних родин:
 Eresoidea
 Eresidae
 Hersiliidae
 Oecobiidae

 Archaeoidea
 Archaeidae
 Holarchaeidae
 Mecysmaucheniidae
 Micropholcommatidae
 Pararchaeidae

 Palpimanoidea
 Huttoniidae
 Palpimanidae
 Stenochilidae

 Mimetoidea
 Malkaridae
 Mimetidae

 Uloboroidea
 Deinopidae
 Uloboridae

 Araneoidea
 Anapidae
 Araneidae
 Cyatholipidae
 Linyphiidae
 Mysmenidae
 Nesticidae
 Pimoidae
 Symphytognathidae
 Synaphridae
 Synotaxidae
 Tetragnathidae
 Theridiidae
 Theridiosomatidae
 Nephilidae

 Lycosoidea
 Ctenidae
 Lycosidae
 Oxyopidae
 Pisauridae
 Psechridae
 Senoculidae
 Stiphidiidae
 Trechaleidae
 Zoridae
 Zorocratidae
 Zoropsidae

 Agelenoidea
 Agelenidae
 Amphinectidae

 Amaurobioidea
 Amaurobiidae

 Dictynoidea
 Anyphaenidae
 Cybaeidae
 Desidae
 Dictynidae
 Hahniidae
 Nicodamidae

 Sparassoidea
 Sparassidae

 Selenopoidea
 Selenopidae

 Zodarioidea
 Zodariidae

 Tengelloidea
 Tengellidae

 Titanoecoidea
 Phyxelididae
 Titanoecidae

 Gnaphosoidea
 Ammoxenidae
 Cithaeronidae
 Gallieniellidae
 Gnaphosidae
 Lamponidae
 Prodidomidae
 Trochanteriidae

 Thomisoidea
 Philodromidae
 Thomisidae

 Salticoidea
 Salticidae

 Corinnoidea
 Corinnidae
 Liocranidae

 incertae sedis
 Chummidae
 Clubionidae
 Miturgidae
 Cycloctenidae
 Homalonychidae
 Myrmecicultoridae

Примітки

Посилання 
 Griswold, C.E., J.A. Coddington, N.I. Platnick, and R.R. Forster (1999). Towards a phylogeny of entelegyne spiders (Araneae, Araneomorphae, Entelegynae). Journal of Arachnology 27(1):53-63. PDF  — Abstract  — (accompanying Character Data)

Аранеоморфні павуки